

Поріч'є — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Поріч'є — селище, Туринський міський округ, Свердловська область